(en ) peut faire référence :

 aux règles d'engagement dans le domaine militaire ;
 à Rules of Engagement, un jeu vidéo sorti en 1991 ;
 à Rules of Engagement 2, un jeu vidéo sorti en 1993, suite du précédent ;
 à Rules of Engagement (titre en français : L'Enfer du devoir), un film d'action américain sorti en salles en 2000 ;
 à Rules of Engagement (titre en français : Leçons sur le mariage), une série télévisée américaine diffusée entre 2007 et 2013.

Voir aussi 
Règles d'engagement (homonymie)

Expression anglaise